Bexon est un patronyme français rare dont la localisation est centrée sur la Lorraine, et particulièrement dans le département des Vosges. C'est également un toponyme britannique.

Personnalités
 Claude de Bexon (1736-1807), prêtre français évêque de Namur (1802-1803) ;
 Gabriel Bexon (1748-1784), prêtre et naturaliste français ;
 Scipion Jérôme Bexon (1753-1822), criminaliste français, frère du précédent.

Toponymie 
  est une commune du Kent en Angleterre ;
Bexon est une commune de l'île de Sainte-Lucie.

Homonymie
Patronyme français
Patronyme lorrain
Patronyme vosgien